Primera División 1972-1973 – torneo di hockey su pista spagnolo
 Primera División 1972-1973 – torneo di calcio spagnolo